El término Zeliónaya Roshcha  puede referirse a:

Zeliónaya Roshcha (Altái), localidad del krai de Altái, en Rusia.
Zeliónaya Roshcha (Elinka, Briansk), localidad del raión de Elinka del óblast de Briansk, en Rusia.
Zeliónaya Roshcha (Mglin, Briansk), localidad del raión de Mglin del óblast de Briansk, en Rusia.
Zeliónaya Roshcha (Pochep, Briansk), localidad del raión de Pochep del óblast de Briansk, en Rusia.
Zeliónaya Roshcha (Turbchevsk, Briansk), localidad del raión de Pochep del óblast de Briansk, en Rusia.
Zeliónaya Roshcha (Kushchóvskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kushchóvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Zeliónaya Roshcha (Yeisk, Krasnodar), localidad del raión de Yeisk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Zeliónaya Roshcha (Leningrado), localidad del óblast de Leningrado, en Rusia.
Zeliónaya Roshcha (Nóvgorod), localidad del óblast de Nóvgorod, en Rusia.
Zeliónaya Roshcha (Novosibirsk), localidad del óblast de Novosibirsk, en Rusia.
Zeliónaya Roshcha (Omsk), localidad del óblast de Omsk, en Rusia.
Zeliónaya Roshcha (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Zeliónaya Roshcha (Kagalnitskaya, Rostov), localidad del raión de Kagalnitskaya del óblast de Rostov, en Rusia.
Zeliónaya Roshcha (Mílerovo, Rostov), localidad del raión de Mílerovo del óblast de Rostov, en Rusia.
Zeliónaya Roshcha (Stávropol), localidad del krai de Stávropol, en Rusia.
Zeliónaya Roshcha (Bugulmá, Tartaristán), localidad del raión de Bugulmá de la república de Tartaristán, en Rusia.
Zeliónaya Roshcha (Leninogorsk, Tartaristán), localidad del raión de Leninogorsk de la república de Tartaristán, en Rusia.
Zeliónaya Roshcha (Uliánovsk), localidad de la república de Tartaristán, en Rusia.

UKR 

Para el equivalente ucraniano, véase Zeliona Roshcha (desambiguación).